

Patronyme
Bernard Kuhn de Chizelle (1897-) est un ingénieur et chef d'entreprises français ;
 Henry Jean Joseph Arthur de Chizelle (1902-2009) est un général français.